Thomas Aubert peut désigner :
 Thomas Aubert, un navigateur de Dieppe et un des premiers explorateurs français du Nouveau Monde ;
 Thomas Aubert (1988-), un archer franco-suisse.